Centers for Disease Control and Prevention – agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych
 Caisse des dépôts et consignations - francuska publiczna instytucja finansowa utworzona w 1816 roku
 Connected Device Configuration – konfiguracja środowiska Java ME
 Control Data Corporation – producent komputerów i peryferiów
 Siostry Bożego Serca Jezusa – żeńskie zgromadzenie zakonne
 Change data capture - wymiana danych w systemach bazodanowych IT